Balcerowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Leszek Balcerowicz (* 1947), polnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, Mitglied des Sejm
 Piotr Balcerowicz (* 1964), polnischer Indologe